

Turnieje kwalifikacyjne

Losowanie 
Losowanie odbyło się 27 czerwca 2013 w Wiedniu.

1. turniej kwalifikacyjny 
Organizatorem  turnieju był Tatran Preszów.

2. turniej kwalifikacyjny 
Organizatorem  turnieju był RK Vojvodina.

3. turniej kwalifikacyjny 
Organizatorem  turnieju był FC Porto.

Play-off 

|-

|}

Turniej o dzikie karty 
Zwycięzca dwumeczu awansuje do fazy grupowej.

|-

|-

|-

|}

Przypisy

Bibliografia 
 

EHF Liga Mistrzów 2013/2014